Antonio Battistella ist der Name folgender Personen:

* Antonio Battistella (Historiker) (1852–1936), italienischer Historiker 
 Antonio Battistella (Schauspieler) (1912–1980), italienischer Schauspieler